Le Dalni Vostok ou Dalniy Vostok (en , ) est un chalutier-congélateur russe construit en 1989 sous le nom de Stende pour la pêche à la baleine, qui a fait naufrage le  en  sans avoir fait un appel d'urgence. Il était immatriculé sous le code IMO . Il ne doit pas être confondu avec le Dalniy Vostok IMO 5085653 construit en 1963.

Historique 
Le navire faisait partie d'un total de  comptant des séries de chalutiers congélateurs du type Pulkovskiy Meridian (Projet-1288), qui ont été construits entre 1974 et 2011 par le chantier naval de la mer Noire à Mykolaïv . Le Dalniy Vostok a été construit en 1989. En 1992, le navire a été transféré à la JSC Baltic Marine Fishing Company de Riga, sous pavillon Saint-Christophe-et-Niévès et y est resté sous son nom de construction jusqu'à la fin de 2014.
Le Dalniy Vostok était l'un des navires harcelés par les militants anti-chasse à la baleine de Greenpeace dans le Pacifique nord en 1975.
Puis en 2015, le chalutier appartenait à la société Magellan, basée sur l'île de Sakhaline.

Le chalutier, de  de jauge brute, pesant  et  de long, était entraîné par deux moteurs diesel six cylindres à quatre temps du type 6PC2-5L-400 construits sous licence  par Russkiy à Leningrad , qui agissent sur une hélice à pas variable via un réducteur. Chacun des deux moteurs principaux produisait  pour une vitesse de . Deux générateurs de  chacun et trois générateurs de   chacun ont été installés pour l'alimentation en énergie. La coque du navire était renforcée pour la glace.

Naufrage 

Le naufrage du Dalni Vostok s'est produit le  à 6 heures 30 (heure locale) en mer d'Okhotsk, à l'ouest de la péninsule du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe. Le bilan a été de 56 morts, 63 rescapés et 13 disparus.

Références

Liens externes 

Naufrage
2015 en Russie
Avril 2015